Svojšice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Svojšice (okres Příbram)
Svojšice (okres Pardubice)
Svojšice (okres Kolín)